François Cann (1932-), militaire français;
 Kid Cann (1900-1981), mafieux américain;
 Trevor Cann (1989-), joueur de hockey sur glace canadien;
 Warren Cann (1950-), musicien britannique, membre du groupe Ultravox;

 Jacques Le Cann, écrivain français.